Ladies Linz 2023 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2023 z cyklu Ladies Linz rozgrywany w dniach 6–12 lutego 2023 roku w Linz na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 225 480 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Austrii